Rubież (, ) – pas przygranicznej ziemi, kresy, granica, przygranicze. W terminologii wojskowej rubież oznacza pas terenu o znaczeniu taktycznym bądź strategicznym, na którym odbywają się operacje wojenne. Najbardziej wysunięta do przodu rubież to front.

Słowo jest zapożyczeniem z ze staroruskiego rubežь „nacięcie, znak wycięty na drzewie, miedza, granica”, od prasłowiańskiego rǫbežь (samogłoska nosowa ǫ w językach ruskich, ale i w czeskim przeszła w u, polski kontynuant to ą). Polska, rodzima postać rąbież „kraj, koniec; granica” zachowana w gwarach. Nazwa pochodzi od wspólnej Słowianom tradycji, która polegała na zaznaczeniu granicy poprzez nacinanie drzew.

Rubież to również nazwa opracowywanych rosyjskich pocisków rakietowych RS-26 (też Avangard).

Przypisy 

Taktyka